Groa steht für:

 Groa de Murviedro, Ort in der Provinz Valencia, Spanien
 Grøa, Ort in Sunndal, Møre og Romsdal, Norwegen
 Grøå, Tal in Vindafjord, Rogaland, Norwegen
 Gróa, nordische Völva, Frau des Aurvandill

Siehe auch:
 Gro (Vorname)